Пасо-Карраско () — город в южной части Уругвая, в департаменте Канелонес.

География 
Город расположен всего в 15 км от столицы страны, Монтевидео, на восточном берегу реки Карраско. К северо-востоку от города расположен международный аэропорт Карраско, а на востоке к Пасо-Корраско непосредственно примыкает город Сьюдад-де-ла-Коста.

История 
Статус города получил 19 октября 1994 года.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 15 908 человек

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Colonia Nicolich, Paso Carrasco, Carrasco Int.Airport, and parts of the municipality of Ciudad de la Costa

Города Уругвая